Berzelius kan syfta på:

Berzelius (adelsätt), en 1848 utdöd, 1835 friherrlig adelsätt, vars stamfar Jöns Jakob Berzelius adlades 1818 och avled barnlös 1848.

Efternamnet Berzelius
Den 31 december 2021 var 158 personer med efternamnet Berzelius folkbokförda i Sverige.

Personer med namnet
 Alfred Berzelius (1862–1939), fotograf
 Benedictus Berzelius (omkring 1654–1710), hospitalpredikant
 Jöns Berzelius (kyrkoherde) (1698–1773)
 Jöns Jacob Berzelius (1779–1848), kemist och läkare

Astronomi
 Berzelius (månkrater), månkrater
 13109 Berzelius, småplanet i asteroidbältet

Geografi
 Berzelius Bjerg, Grönland
 Berzelius Creek, Kanada
 Berzeliusdalen, dal i Spetsbergen
 Berzeliustinden, berg i Spetsbergen

Övrigt
 Berzelius (sällskap), hemligt sällskap bland studenter vid Yale University
 Berzelius Metall, tyskt företag

Se även
 Berzeliusdagarna, årligt informationsmöte om kemi i Stockholm för gymnasieelever
 Berzeliuslaboratoriet, institutionsbyggnad vid Karolinska institutet, Solna
 Berzeliuslampa, tidigare använd värmekälla för laboratoriebruk
 Berzeliusmedaljen, svensk vetenskaplig utmärkelse
 Berzeliusskolan, Linköping, gymnasie- och högstadieskola
 Berzeliusskolan, Norrköping, tidigare folkskolebyggnad
 Berzelia, växtsläkte
 Berzelii park, park i centrala Stockholm
 Berzeliigatan, gata i Borås, Eskilstuna, Falköping, Göteborg, Jönköping och Linköping
 Berzelius väg, gata i Solna
 Berzeliusgatan, gata i Helsingborg, Kalmar och Skelleftehamn
 Berzeliit , mineral
 Berzelianite, mineral
 Rue Berzélius, gata i Paris
 Berzeliusstraat, gata i Amsterdam

Källor